Список эпизодов телесериала «Закон и порядок: Преступное намерение», премьера которого состоялась на канале NBC 30 сентября 2001 года.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2001—2002)

Сезон 2 (2002—2003)

Сезон 3 (2003 - 2004)

Сезон 4 (2004 - 2005)

Сезон 5 (2005 - 2006)

Сезон 6 (2006 - 2007)

Сезон 7 (2007 - 2008)

Сезон 8 (2009)

Сезон 9 (2010)

Сезон 10 (2011)

Примечания 

Закон и порядок: Преступное намерение
Закон и порядок